Dachstein bezeichnet 
 Betondachsteine (im Gegensatz zu Dachziegeln aus Ton)
 allgemein alle Deckplatten für Dächer, siehe Dachdeckung #Hartdach 

Dachstein heißen folgende geographischen und geologischen Objekte:

auch Dachsteingruppe:
 Dachsteingebirge, Berggruppe der Nordalpen 

sowie:
 Dachstein (Berg), Hauptgipfel (Hoher Dachstein 2995 m) des Dachsteingebirges, höchster Berg Oberösterreichs und der Steiermark
 Dachstein (Gemeinde Hallstatt), Ortsteil von Hallstatt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dachstein (Bas-Rhin), Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Skigebiet Dachsteingletscher, Markenname heute Der Dachstein

 Dachsteinkalk, eine Gesteinsgruppe des oberen Trias

Dachstein  ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Dachstein (* um 1487; † 1553), deutscher Organist, Komponist und Textdichter

Dachstein, Weiteres:
 Dachstein (Marke), eine Marke für Sportartikel, insbesondere Berg- und Schischuhe
 Bausteine zum Bauen von Dächern bei Lego